Die Saison 2001/02 war die elfte Austragung der slowenischen Eishockeyliga nach der Unabhängigkeitserklärung Sloweniens von Jugoslawien. Sie wurde mit acht Mannschaften ausgetragen. Titelverteidiger und auch neuer Meister war der HDD Olimpija Ljubljana.

Teilnehmerfeld und Modus 
Das Teilnehmerfeld blieb im Vergleich zum Vorjahr beinahe unverändert. Lediglich das Ausbildungsteam HK MARC Interieri wurde durch eine Zweitmannschaft von Meister Olimpija Ljubljana ersetzt. Ebenso blieb der Modus derselbe: nach einer doppelten Hin- und Rückrunde spielten die vier bestplatzierten Mannschaften eine Zwischenrunde aus, um die beiden Finalisten und die Teilnehmer der Serie um Platz drei zu ermitteln. Die übrigen vier Clubs spielten in einer einfachen Hin- und Rückrunde um Rang fünf.

Grunddurchgang 
Die Begegnung zwischen dem HK Kranjska Gora und dem HK Slavija Ljubljana in der zweiten Runde, die am 5. Oktober 2001 hätte stattfinden sollen, wurde abgesagt.

Finalgruppe 
In Klammer: Bonuspunkte aus der ersten Phase

Playoffs

Finale 
 22. März 2002, HDD Olimpija Ljubljana – HK Jesenice: 1:2 n. V. (1:1, 0:0, 0:0, 0:1)
 25. März 2002, HK Jesenice – HDD Olimpija Ljubljana: 3:5 (1:1, 2:1, 0:3)
 28. März 2002, HDD Olimpija Ljubljana – HK Jesenice: 2:3 (0:1, 1:0, 1:2)
 31. März 2002, HK Jesenice – HDD Olimpija Ljubljana: 0:4 (0:2, 0:1, 0:1)
 2. April 2002, HDD Olimpija Ljubljana – HK Jesenice: 3:2 (0:1, 1:0, 2:1)
 4. April 2002, HK Jesenice – HDD Olimpija Ljubljana: 2:5 (0:1, 1:1, 1:3)

Serie um Platz drei 
 22. März 2002, HK Bled – HK Slavija Ljubljana: 4:3 n. P. (1:1, 1:0, 1:2, 0:0, 1:0)
 25. März 2002, HK Slavija Ljubljana – HK Bled: 2:1 (1:0, 0:1, 1:0)
 28. März 2002, HK Bled – HK Slavija Ljubljana: 4:3 n. V. (0:2, 3:0, 0:1, 1:0)
 31. März 2002, HK Slavija Ljubljana – HK Bled: 5:4 (1:1, 3:2, 1:1)
 2. April 2002, HK Bled – HK Slavija Ljubljana: 4:1 (1:1, 2:0, 1:0)

Serie um Platz fünf

Topscorer

Kader des slowenischen Meisters

Weblinks 
 

2001/2002
Eishockeysaison 2001/02